PADI4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 663 амінокислот, а молекулярна маса — 74 079.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, регуляторів хроматину. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, транскрипція, регуляція транскрипції, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Дезамінази
Кальцій-зв'язувальні білки